

Sciences et techniques 
 En taxonomie le mot australe, nominatif neutre singulier de l'adjectif latin  (« du sud, austral »), est utilisé comme épithète spécifique pour nommer différentes espèces animales et végétales. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'austral est la monnaie de l'Argentine du  au .

Géographie 
 L'adjectif « austral » qualifie ce qui se situe dans l'hémisphère sud.
 L'océan Austral est l'étendue d'eau comprise entre le  sud et le continent antarctique.

Culture et société

Entreprises 
 Austral Líneas Aéreas est une compagnie d'aviation argentine.
 Air Austral est une compagnie d'aviation française qui dessert l'océan Indien.

Transports 
 L'Austral est un navire de croisière de la compagnie du Ponant.
 L'Austral est une automobile, typée SUV, du constructeur automobile français Renault, produite à partir de 2022.

Orientation